Il singolare maschile del torneo di tennis British Hard Court Championships 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bob Hewitt che ha battuto in finale Pierre Barthes 6-2, 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1972